Microleirus — подрод жуков-тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин (Harpalinae). К нему относится один вид — Amara turkestana (Kryshanowskij, 1974).

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Microleirus Kryshanowskij, 1974

Харпалины